Лекан
 Лекан — легендарный первопредок-эпоним «леков», племени Северного Кавказа.
 Лекан, Боштьян (род. 1966) — югославский и словенский биатлонист.